Карелово — название населённых пунктов:

Россия 
 Карелово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Карелово — деревня в Бежецком районе Тверской области.